Aldwych – ulica w Londynie
 Aldwych – nieczynna stacja metra londyńskiego